Edgecombe se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gregory D. Edgecombe
 Walter Brian Edgecombe